Корифанта () — род растений семейства Кактусовые (Cactaceae) из Северной Америки.

Название 
От  и , то есть «цветущий на верхушке».

Биологическое описание 
Стебли от уплощенно-шаровидных и шаровидных до цилиндрических. Растения неветвящиеся или ветвящиеся, чаще с 2-4(10) побегами, у ряда видов – до 20 и более побегов (у видов с подушковидной формой роста). Корни разветвленные или более или менее реповидные. Рёбер нет, бугорки (сосочки) конические или пирамидальные, расположены в виде спиралей, при взгляде сверху спирали находятся в постоянном соотношении, в соответствии с рядом Фибоначчи (для корифант характерны соотношения 5:8, 8:13, 13:21). Ареола взрослых растений разделена на две части: ареолу, расположенную на верхушке бугорка, и аксиллу; по верхней поверхности бугорка у взрослых растений проходит соединяющая их бороздка, сначала опушенная, с возрастом опушение опадает. В ареолах формируются колючки, в аксиллах – цветки. Боковые побеги формируются в ареолах или в бороздках рядом с ареолами, не в аксиллах. У ряда видов в бороздке или аксилле образуются внецветковые нектарники. Колючки радиальные и центральные, у некоторых видов нет центральных колючек. Радиальные колючки чаще прямые, тоньше и светлее центральных, верхние радиальные колючки бывают темнее нижних радиальных. Центральные колючки бывают прямые, изогнутые, с крючковидными кончиками.

Цветки воронковидные, обычно жёлтые, реже — розовые и розово-маджентовые, крайне редко белые, 2-10 см в диаметре, формируются вблизи верхушки растения меристемой аксилл в пазухах молодых сосочков. Околоплодник голый или с крошечными чешуйками (брактеями). Плоды ягодообразные, медленно высыхающие, крупные, яйцевидные или продолговатые, зеленоватого или желтоватого цвета, иногда с красноватым оттенком, созревают долго, развиваясь в стебле, часто выдвигаясь на следующий год. Семена в основном почкообразной формы, коричневые, редко черноватые, блестящие или матовые.

Распространение и экология 
Ареал — от юга Канады через весь запад США до Мексики. Виды рода были найдены в следующих районах: в Канаде — Британская Колумбия, Альберта, Манитоба; в США — Вашингтон, Монтана, Айдахо, Небраска, Канзас, Колорадо, Юта, Невада, юго-восточная Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Оклахома, Техас); в Мексике — (Сонора, Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Дуранго, Гуанахуато, Морелос, Герреро, Мичоакан, Идальго, Керетаро, Веракрус, Мехико, Пуэбла, Оахака). Встречаются на высоте 1000-2600 метров над уровнем моря, в условиях разнообразных климатических зон. При этом только Coryphahtha vivipara и её разновидности растут в северных районах, остальные виды произрастают в США и Мексике.

Значение и применение 
Корифанты представляют интерес с точки зрения коллекционирования.

Выращивание в культуре 
Часть видов довольно непритязательна и хорошо переносит условия ограниченного освещения и тепла. Однако большая часть корифант требует интенсивного освещения, содержания в теплице большую часть года и на открытом воздухе летом. Рекомендуется минеральный субстрат. Полив умеренный, в средине лета и зимой — сухой покой в солнечном месте. Размножение посевом не вызывает затруднений, ветвящиеся виды легко размножаются вегетативно. Прививка не требуется.

Классификация 
Виды, объединяемые в род корифанта, сначала описывались как маммиллярии. Пфайффер, который рассматривал их в роде маммиллярия, первый в 1837 г. объединил корифанты в двух сериях: Conothelae и Brachythelae. Лемер в 1839 году образовал таксон внутриродового ранга под названием Aulacothelae для маммиллярий с бороздками на верхней стороне сосочков. В 1850 году Сальм-Дик описал подрод Glanduliferae, в который включил большую часть видов Aulacothelae. В 1853 году Позельгер перенес виды Glanduliferae и Aulacothelae в род Echinocactus. В 1858 году Энгельман описал подрод Coryphantha рода маммиллярия, объединявший примерно 16 видов. В 1868 году Лемер повысил подрод Coryphantha до самостоятельного рода. В 1897-1898 гг. Шуман считал корифанты подродом рода маммиллярия. Бриттон и Роуз (1923) вновь вернули корифантам ранг самостоятельного рода. Бергер (1929) относил к корифантам Escobaria, Neobesseya и Neolloydia.  В 1985 году опубликована диссертация А. Циммермана, посвященная классификации рода корифанта.

Р. Дихт и А. Люти (2003) выделяли в роде корифанта 2 подрода, 6 секций, 7 серий и 2 подсерии.

 Les Cactées 32. 1868.

 Синонимы
  
 , nom. inval.
 
 
 , nom. inval.

Почти с самого начала исследователи не могли прийти к согласию относительно границ рода.
Некоторые расширяли род, включая виды, иначе выделяемые в род Escobaria.
Международная группа по систематике кактусов, однако, приняла род Escobaria как самостоятельный, но включает  и  в род Корифанта.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 50 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
Кактусовые
Флора Северной Америки